Carlos Nieto est un personnage de fiction de la sérié New York 911 (Third Watch) interprétée par Anthony Ruivivar.

Biographie de fiction 
Né le  (alors que dans les premiers épisodes (1999), il dit qu'il a vingt-deux ans, donc il serait né en 1977), Carlos a passé toute son enfance en orphelinat et en famille d'accueil. Il est ambulancier-secouriste, afin de payer ses études pour devenir médecin et fait équipe avec Monte « Doc » Parker (incarné par Michael Beach). Dans le premier épisode, Bienvenue à Camelot (1-01), il est surnommé le nouveau par ses collègues de travail.

Dans la première saison, on le voit parfois en désaccord avec Doc, en pince pour le médecin Sarah Morales (incarné pour Lisa Vidal), qui sortira avec son collègue. Carlos est sorti avec Vangie, une patiente qu'il a secourue. Mais celle-ci tombe enceinte (Seule dans la ville 1-19) et Carlos ne veut pas le savoir.

Il lui propose de l'argent pour avorter mais elle refuse. Finalement, Vangie vient le voir en lui disant que "le problème est réglé".

Dans Le Disparu (2-01), Carlos adopte un cacatoès appelé Walter.

Dans Prendre ses responsabilités (3-15), il se retrouve avec un bébé sur les bras, c'est la fille de Vangie une de ses ex qui vient de mourir et il serait le père de la petite. Il s'attache à elle et hésite à la faire adopter.

Dans l'épisode L'accusation, (4-11), il est accusé d'attouchements sexuels sur une mineure à qui il mettait le bras en écharpe, de façon maladroite. Il préfère démissionner plutôt que de risquer un procès et de perdre la possibilité de voir sa fille. La fille qui l'accusait a fait retirer sa plainte, celle-ci était un appel au secours pour dénoncer son beau-père qui l'abusait. Carlos reprend du service.

Il a lancé un appel au don de moelle osseuse pour sa fille Kylie qui est malade. Son appel est passé à la télévision et a suscité beaucoup de réponses, rien de sérieux. Carlos s'est fait avoir : il a envoyé de l'argent à une femme qui prétendait être sa mère, mais elle n'a jamais pris l'avion pour venir à New York. 

Dans A chacun son cadeau(5-10), la veille de Noël, un homme vient le voir, il lui apprend qu'il est son grand frère. Le petit Adam a été enlevé par son père et il a est à sa recherche depuis 25 ans. De plus l'homme est compatible avec Kylie.

Carlos n'a pour le moment pas l'intention de reprendre ses études de médecine et ne se sent pourtant pas nul face à sa famille qui exerce tous des postes à responsabilité. Son frère est procureur et repartira en disant que les prières de sa mère ont été entendues, Carlos avec son métier a trouvé une famille.

Dans la saison 6, Carlos travaille avec Holly Levine (incarné par Yvonne Jung) dont il tombe amoureux et comme elle le trouve fabuleux, il pense lui demander sa main.

Adieu Camelot (6-22), Carlos a épousé Holly, ils ont eu trois enfants et vivent dans une grande maison à Staten Island.

Source 

Personnage de New York 911

en:List of Third Watch characters#Carlos Nieto